Это статья о сыне Вильгельма II. О сыне Фридриха Вильгельма I — см. Август Вильгельм Прусский (1722—1758).
Август Вильгельм Генрих Гюнтер Виктор (; 29 января 1887, Потсдам — 25 марта 1949, Штутгарт) — прусский и германский принц из династии Гогенцоллернов, обергруппенфюрер СА (9 ноября 1939 года).

Молодые годы 
Август Вильгельм родился в Потсдаме, когда в Германии ещё правил его прадед Вильгельм I. Он был четвёртым сыном будущего германского императора Вильгельма II и его первой жены Августы Виктории. В семье принца называли «Ауви». Август Вильгельм, как и все прусские принцы, обучался в Плёне.

В 1905 году сдал экзамен на офицера, с июня состоял на действительной военной службе в 1-м гвардейском пехотном полку. В 1906—1908 годах прослушал курсы в Боннском, Страсбургском и Берлинском университетах, затем прошёл стажировку в различных высших правительственных учреждениях. В 1907 году получил учёную степень доктора политологии.

Первая мировая война 
Участник Первой мировой войны, офицер штаба 2-й армии, затем инспектор 7-й армии, группы армий в Македонии и России (Белосток). В октябре 1918 года уволен в отставку в чине полковника.

Межвоенные годы 
После крушения монархии остался в Германии, работал в банке «Ф. В. Краузе», учился живописи в Академии искусств в Шарлоттенбурге у профессора Л. Кемпфа. С 1927 года — член «Стального шлема», в 1929 году из-за разногласий с его руководством вышел из состава организации.

Связь с нацистами 
Осенью 1929 года начал сотрудничать с НСДАП, а в марте 1930 года вступил в партию. Активно участвовал в предвыборных кампаниях нацистов, в 1931 году во время митинга в Кёнигсберге был арестован полицией. Имя Августа Вильгельма широко использовалось нацистской пропагандой для привлечения на сторону НСДАП монархически настроенных слоёв населения. В 1931 году вступил в СА и получил чин штандартенфюрера. С 1932 года — депутат ландтага Пруссии. В марте 1933 года избран в Рейхстаг от Потсдама; с 23 июля 1933 года — прусский государственный советник.

После прихода НСДАП к власти большой политической роли не играл, но оставался сторонником нацизма.

В мае 1945 года был арестован американцами и осуждён на три года тюремного заключения.

Сразу после его освобождения против Августа Вильгельма было возбуждено новое дело. Суд в Потсдаме, в советской оккупационной зоне, выдал ему ордер на арест, но вскоре после этого он серьезно заболел и скончался в больнице в Штутгарте в возрасте 62 лет. Похоронен в Лангенбурге на кладбище князей.

Семья 
22 октября 1908 года в Берлине женился на Александре Виктории, принцессе Шлезвиг-Гольштейн-Зондернбург-Глюксбургской (1887—1957), дочери Фридриха Фердинанда, герцога Глюксбургского (позже — Шлезвиг-Гольштейнского). Развёлся в 1920 году.

Сын, принц Александр Фердинанд (1912—1985). В 1938 году заключил морганатический брак с Армгард Вейганг (1912—2001).

Примечания

Ссылки 
 
 Родословная роспись Гогенцоллернов на сайте «An Online Gotha»
 Биография принца Августа Вильгельма на сайте 

Гогенцоллерны
Участники Первой мировой войны (Германия)
Члены НСДАП
Офицеры СА
Депутаты прусского ландтага
Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов
Кавалеры ордена Чёрного орла
Кавалеры ордена Нидерландского льва
Кавалеры ордена Вендской короны
Кавалеры ордена Слона
Стальной шлем
Похороненные в Лангенбурге